Kremenica (Macedonia Północna)
 Kremenica (Słowenia)
 Kremenica – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka